Rywalizacja indywidualna we florecie mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1948 została rozegrana w dniach 3–4 sierpnia. Wystartowało 63 zawodników z 25 krajów.

Wyniki 
W pierwszej rundzie rywalizowano w ośmiu grupach. Z każdej z grupy czterech najlepych zawodników awansowało do drugiej rundy. W drugiej rundzie rywalizowano w czterech grupach, z których czterech najlepszych zawodników z każdej grupy awansowało do półfinału. W półfinale czterech najlepszych zawodników z dwóch grup awansowało do finału.
W grupach rywalizowano systemem każdy z każdym nie rozgrywając pojedynków w przypadku, gdy nie miały one wpływu na awans zawodników do dalszej rundy. Każdy z pojedynków rozgrywano do pięciu trafień.

Runda 1 
 Grupa 1

 Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

 Grupa 5

 Grupa 6

 Grupa 7

 Grupa 8

Runda 2 
 Grupa 1

 Grupa 2

 Grupa 3

 Grupa 4

Półfinały 
Grupa 1

Grupa 2

Finał

Bibliografia 
 
 

Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1948